Evendale ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evendale (Ohio), im Hamilton County
 Evendale (Pennsylvania), im Juniata County